Dmitrij Šeršaň (* 28. prosince 1988) je běloruský zápasník-judista a sambista.

Sportovní kariéra 
Se sambem/judem začínal v Navapolacku. Připravuje se v Minsku pod vedením Děnise Kunceviče. Mezi seniory se pohybuje od roku 2009. V roce 2012 se na olympijské hry v Londýně nekvalifikoval. Od roku 2013 patří mezi přední evropské pololehké váhy. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu, kde podlehl v úvodním kole v prodloužení na yuko technikou ko-uči-gake Uzbeku Rishodu Sobirovi.

Vítězství 
 2013 - 1x světový pohár (Tbilisi)
 2014 - 2x světový pohár (Madrid, Abú Dhabí)
 2016 - 1x světový pohár (Sofia)

Výsledky

Odkazy

Související články 
 Sport v Bělorusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Dmitrije Šeršaňa na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Dmitrije Šeršaňa na Judobase.org
 

Běloruští judisté
Běloruští olympionici
Narození v roce 1988
Narození 28. prosince
Žijící lidé
Muži